Blue Eye ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Blue Eye (Alabama), im Talladega County
 Blue Eye (Arkansas), im Carroll County
 Blue Eye (Missouri), im Stone County

Sonstiges:
 Blue Eye Creek, Fließgewässer im Talladega County, Alabama
 Blue Eye Run, Fließgewässer im Warren County, Pennsylvania